Groat može biti:
 groat (kovanica), engleski, škotski i irski srebrenjak

Groat može biti prezime:
 Dick Groat (r. 1930.), američki bejzbolaš i košarkaš
 Nikkie Groat (21, st.), kanditatkinja za američki Miss Teen 2005.

Groat može označavati ove zemljopisne i prometne pojmove:

 Groat (most), most u Kanadi
 Groat Road, autocesta u Kanadi
 Groat's Island (Grin d'Espagne, Greenspond), općina u Kanadi
 John o' Groats (Taigh Iain Ghròte), selo u Škotskoj